Eriksberg ist der Name folgender Orte: 
 Wild- und Naturpark Eriksberg, Naturreservat in Karlshamm, Schweden
 Eriksberg (Göteborg), Stadtteil von Göteborg, Schweden
 Eriksberg (Botkyrka), Ort in Botkyrka (Gemeinde), Provinz Stockholms län, Schweden
 Eriksberg, Autobahnkreuz bei Hallstahammar, Provinz Västmanlands län, Schweden

Eriksberg als Familienname:
 Folke Eriksberg (1910–1976), schwedischer Jazzmusiker